Lasowice Wielkie (gemeente)
 Lasowice Wielkie (Opole)
 Lasowice Wielkie (Pommeren)

Zie ook:
 Lasowice Wielkie Agro Lawi